Volpato ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Volpato (* 1943), italienischer Fußballspieler
 Cristian Volpato (* 2003), italienisch-australischer Fußballspieler
 Gianfranco Volpato (* 1940), italienischer Fußballspieler
 Giovanna Volpato (* 1975), italienische Marathonläuferin
 Giovanni Volpato (1735–1803), italienischer Graveur
 Paola Volpato (* 1969), chilenische Schauspielerin
 Rey Volpato (* 1986), italienischer Fußballspieler